Тара́р (Тарра́р):

 «Тарар» (1787) — опера Антонио Сальери.
  — французский кантон в департаменте Рона.
 Тарар, Рафик (1929—2022) — девятый президент Пакистана (1998—2001).
 Тарар, Султан Амир (ум. 2011) — отставной офицер пакистанской разведки, эксперт в области специальных военных операций.
 Таррар (Тарар) (1772?—1798) — французский балаганный актёр и солдат, прославившийся противоестественным обжорством.
 Таррар (конь) (1823—?) — английский скаковой жеребец, призёр скачек «Сент-Леджер» 1826 года.

См. также 
 Тарара